Andrzej Krzysztof Waśkiewicz – poeta
 Hanna Waśkiewicz – profesor nauk prawnych
 Stanisław Waśkiewicz
 Zbigniew Waśkiewicz

Zobacz też 
 Waszkiewicz